Cistareddhi – abitanti di Caprarica del Capo
Cistareddhi – abitanti di Giuliano di Lecce